Сид Кампеадо́р, более известный как Эль Сид Кампеадо́р (), настоящее имя Родри́го Ди́ас де Вива́р (, Руи Ди́ас); (род. 1041—1057, Вивар, Бургос — , Валенсия) — кастильский дворянин, военный и политический деятель, национальный герой Испании, герой испанских народных преданий, поэм, романсов и драм, а также знаменитой трагедии Корнеля.

Биография 

Служа при дворе кастильского короля Санчо II, Эль Сид помог королю Санчо победить его брата Альфонсо в сражении при Гальпехаре. Однако вскоре Санчо II был убит. После его смерти королём стал его брат Альфонсо VI. При Альфонсо Эль Сид стал главнокомандующим (alférez) кастильской армией. Сид заставил короля Альфонсо поклясться в том, что он не повинен в смерти своего брата.

В течение жизни Эль Сид одержал множество побед. Альфонсо завидовал популярности Сида в народе. Отношения между Родриго и Альфонсо стали крайне натянутыми. Не помог даже брак Эль Сида с племянницей короля, доньей Хименой. Некоторое время Сид оставался главнокомандующим кастильской армии. Но в 1079 году Эль Сид, совместно с войском союзника кастильского короля эмира Севильи Аль Мутамида, разгромил армию правителя Гранады, Абдуллы. При Абдулле состоял граф Гарсия Ордоньес, любимец короля Альфонсо. Граф очутился в плену у Родриго. Вскоре Эль Сид осуществил налёт на Толедо. Над этим городом Альфонсо давно установил свой протекторат. За это Альфонсо в 1080 году изгнал Сида. После этого Эль Сид служил у эмира Сарагоссы, успешно воюя с барселонским графом Рамоном Братоубийцей и с королём Арагона Санчо Рамиресом. За свой талант Эль Сид получил прозвище Кампеадор (). В 1086 году в Испанию вторглись войска Альморавидов, которые разгромили кастильские войска и захватили всю Андалузию. В 1087 году Альфонсо призвал Сида к себе. В 1089 году Родриго разбил эмира Альморавидов, Аль-Кадира, и вынудил его платить огромную дань. В 1094 году Сид захватил Валенсию и стал её правителем. Все попытки Альморавидов отвоевать Валенсию кончились их поражениями в битвах при Куарте (в 1094) и Байрене (в 1097).

После смерти в 1099 году Сид превратился в народного героя, воспетого в поэмах и песнях. Образ Сида (от народного арабского сиди, господин мой) наделен легендарными чертами отважного рыцаря, сочетавшего храбрость и гуманность, воевавшего как с христианскими, так и с мавританскими тиранами. 

Считается, что перед очередной и последней битвой с маврами Родриго был смертельно ранен отравленной стрелой и вскоре умер. Его жена облачила тело в доспехи и усадила на коня, чтобы его армия не догадалась о смерти своего предводителя и боевой дух оставался на должном уровне.

В 1919 году останки Сида и его жены доньи Химены были захоронены в Бургосском соборе. Здесь же с 2007 года находится Тисона — меч, предположительно принадлежавший Сиду.

Сид в литературе 
Уже в том же XII веке появилась латинская поэма Gesta Roderici, носящая педантическую окраску и содержащую обильные отголоски античного мира. Его подвиги послужили сюжетом для «Песни о моем Сиде» («Cantar de mio Cid») — эпической поэмы, написанной на кастильском языке. В поэме прослеживается явное влияние французской «Песни о Роланде», близко к реальности отражены исторические события, и читатель ясно представляет, какой была жизнь странствующего рыцаря в припограничной полосе Испании.

Судьба Сида Кампеадора послужила основой трагедии французского драматурга Пьера Корнеля «Сид» (, 1636), опиравшегося на пьесу испанского писателя Гильена де Кастро. В свою очередь на сюжет «Сида» французским композитором Массне написана опера. Английский поэт Роберт Саути издал «Хронику о Сиде» (иное название «Хроника Сида»; 1808) — переложение испанских романсов о Сиде.

Легендарный меч Эль Сида 

Тисона, или Тизона () — меч Эль Сида, национальное сокровище Испании, знаменитое по «Поэме о моём Сиде». Отнят им у мавританского короля Букара после их поединка, в котором храбрый Родриго победил Букара (в испанском эпосе). Меч, считающийся Тизоной, ныне экспонируется в Музее Бургоса. Его второй меч — Колада () — менее знаменитый клинок. Добыт Сидом у графа Беренгера Рамона Братоубийцы (в испанском эпосе). Позднее был варварски переделан в тяжёлую шпагу, путём замены эфеса.

Сид в массовой культуре 
в кино
 1961 — Эль Сид (фильм). В роли Чарлтон Хестон
 1984 — Руи — маленький Сид
 2003 — Легенда о рыцаре (мультфильм, 2003) (El Cid: La leyenda)
 2016 — Министерство времени, второй сезон, 1 серия (Tiempo de leyenda). В роли 
 2020 — Эль Сид / El Cid (сериал, Испания, Amazon Studios, Zebra Producciones S.A.). В роли Хайме Лоренте

в играх
 В игре Age of Empires II: The Conquerors есть кампания «Эль Сид» (6 миссий).
 В игре Medieval: Total War, в Валенсии находится мятежная армия во главе с Эль Сидом.
 В игре Medieval II: Total War, в Валенсии с начала игры находится мятежный полководец Эль Сид Заступник
 В аркадном космосимуляторе Freelancer доступна импульсная пушка Tizona del Cid — мощнейшее орудие данного класса в игре.
 В игре «Sid Meier’s Civilization VI» Эль Сид — один из великих полководцев.

См. также 
 Песнь о моём Сиде
 Сид — пьеса Корнеля
 Хадраке (замок)

Примечания

Литература 

 
 Рамон Менендес Пидаль. Сид Кампеадор / Пер. с исп. М. Ю. Некрасова. — СПб.: Евразия, 2004. — 256 с.: ил. — Серия «Clio Personalis». — ISBN 5-8071-0159-6.
 Kurtz, Barbara E. El Cid. University of Illinois.
 I. Michael. The Poem of El Cid. Manchester: 1975.
 The Song of El Cid. Translated by Burton Raffel. Penguin Classics, 2009.
 Cantar de mío Cid — Spanish (free PDF)
 Poema de Mio Cid, Códice de Per Abbat in the European Library (third item on page)
 R. Selden Rose and Leonard Bacon (trans.) The Lay of El Cid. Semicentennial Publications of the University of California: 1868—1918. Berkeley, CA: University of California Press, 1997.
 Romancero e historia del muy valeroso caballero El Cid Ruy Díaz de Vibar (1828)
 Cronica del muy esforçado cavallero el Cid ruy diaz campeador (1533)
 Simon Barton and Richard Fletcher. The world of El Cid, Chronicles of the Spanish reconquest. Manchester: University Press, 2000.  hardback,  paperback.
 Gonzalo Martínez Díez, «El Cid Histórico: Un Estudio Exhaustivo Sobre el Verdadero Rodrigo Díaz de Vivar», Editorial Planeta (Spain, June 1999). 
 C. Melville and A. Ubaydli (ed. and trans.), Christians and Moors in Spain, vol. III, Arabic sources (711—1501). (Warminster, 1992).
 Joseph F. O’Callaghan. A History of Medieval Spain. Ithaca: Cornell University Press, 1975
 Peter Pierson. The History of Spain. Ed. John E. Findling and Frank W. Thacheray. Wesport, Connecticut: Greenwood Press, 1999. 34-36.
 Bernard F. Reilly. The Kingdom of León-Castilla under King Alfonso VI, 1065—1109 Princeton, New Jersey: University Press, 1988.
 Steven Thomas. 711-1492: Al-Andalus and the Reconquista.
 M. J. Trow,El Cid The Making of a Legend, Sutton Publishing Limited, 2007.
 Henry Edwards Watts. «The Story of El Cid (1026—1099)» in The Christian Recovery of Spain: The Story of Spain from the Moorish Conquest to the Fall of Granada (711—1492 AD). New York: Putnam, 1894. 71-91.
 T.Y. Henderson. «Conquests Of Valencia»
 J. I. Garcia Alonso, J. A. Martinez, A. J. Criado, «Origin of El Cid’s sword revealed by ICP-MS metal analysis», Spectroscopy Europe, 11/4 (1999).

Ссылки 

 Information about The Route of El Cid 

Военачальники Испании
Военачальники XI века
Персоналии:Реконкиста
История Кастилии
Персоналии:Валенсия
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах
Персонажи легенд
Персонажи эпосов
Испанские рыцари
Национальные герои Испании